Кульяр-Вега () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 4 км². Население — 6914 человек (на 2010 год). Расстояние — 4 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Historia de Las Gabias
 Cúllar Vega Radio
 PSOE de Cúllar Vega
 Situación de Cúllar Vega

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады